Сёрлот () — норвежская фамилия.

Известные носители:
 Сёрлот, Александер (род. 1995) — норвежский футболист.
 Сёрлот, Йёран (род. 1962) — норвежский футболист.